Latsis ist der Familienname folgender Personen:

 Giannis Latsis (1910–2003), griechischer Reeder
 Martin Iwanowitsch Latsis (1888–1938), sowjetischer Revolutionär, Politiker und Offizier der Staatssicherheit
 Mary Jane Latsis (1927–1997), US-amerikanische Ökonomin und unter dem Pseudonym Emma Lathen Krimi-Autorin
 Spiros Latsis (* 1946), griechischer Bankmanager und Unternehmer

Siehe auch:
 Internationale Latsis-Stiftung (Fondation Latsis Internationale), 1975 aus dem Vermögen von Giannis Latsis gegründete Stiftung mit Sitz in Bellevue bei Genf
 Nationaler Latsis-Preis
 John S. Latsis Public Benefit Foundation, Sitz in Vaduz, 2005 im Andenken an und aus dem Vermögen von Giannis Latsis gegründet